Wyścig z czasem (film 2003)
 Wyścig z czasem (film 2011)